Язловецький — українське, польське прізвище.

Відомі носії:
 Бартоломей Язловецький (Бучацький) — польський шляхтич, військовик, урядник.
 Геронім Язловецький — польський шляхтич, військовик, урядник.
 Єжи Язловецький — польський шляхтич, гетьман великий коронний, ініціятор створення реєстрового козацтва.
 Миколай Язловецький — польський шляхтич, військовик, «старший» реєстрового козацтва, урядник.
 Олександр Язловецький — український римо-католицький діяч, єпископ-помічник Києво-Житомирської дієцезії в Україні.
 Язловецький Е. Г. (УПСР-лівих, с. Гавриловець) — кандидат у делегати Трудового конгресу України.

Див. також 
 Язловецькі
 Язловецький палац
Язловецькі
Українські прізвища
Польські прізвища